Liste der Baudenkmale in Dreetz steht für:

 Liste der Baudenkmale in Dreetz (Brandenburg), Gemeinde Dreetz, Landkreis Ostprignitz-Ruppin, Brandenburg
 Liste der Baudenkmale in Dreetz (Mecklenburg), Gemeinde Dreetz, Landkreis Rostock, Mecklenburg-Vorpommern